

Колачковиці — село в гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Колачковиці — село в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Колачковиці — село в гміні Мейська Ґурка Равицького повіту Великопольського воєводства